|-
| 40501 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40502 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40503 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40504 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40505 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40506 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40507 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40508 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40509 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40510 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40511 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40512 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40513 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40514 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40515 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40516 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40517 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40518 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40519 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40520 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40521 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40522 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40523 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40524 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40525 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40526 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40527 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40528 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40529 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40530 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40531 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40532 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40533 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40534 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40535 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40536 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40537 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40538 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40539 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40540 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40541 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40542 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40543 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40544 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40545 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40546 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40547 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40548 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40549 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40550 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40551 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40552 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40553 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40554 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40555 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40556 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40557 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40558 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40559 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40560 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40561 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40562 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40563 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40564 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40565 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40566 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40567 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40568 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40569 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40570 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40571 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40572 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40573 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40574 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40575 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40576 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40577 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40578 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40579 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40580 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40581 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40582 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40583 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40584 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40585 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40586 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40587 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40588 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40589 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40590 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40591 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40592 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40593 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40594 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40595 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40596 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40597 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40598 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40599 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40600 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-